Coelidium är ett släkte av ärtväxter. Coelidium ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Coelidium

es:Coelidium